Федера́ты (, от foedus — союз):

 Федераты — племена варваров, жившие в Римской империи в пограничных областях и получавшие за службу земли и определенные привилегии.
 Федераты — вооруженное ополчение во Франции в 1792 во время Французской революции, отправившееся в Париж на защиту революции.
 Федераты — бойцы Национальной гвардии Парижской коммуны 1871.